Estación Victoria puede referirse a:

Estaciones de ferrocarriles

Argentina
 Estación Victoria (Mitre), estación del Ferrocarril Mitre en Victoria, Provincia de Buenos Aires (Argentina);
Estación Victoria (Entre Ríos), ubicada en la Provincia de Entre Ríos, Argentina;
Estación Isabel Victoria, ubicada en la Provincia de Corrientes, Argentina;
Estación Santa Victoria, ubicada en la Provincia de Córdoba, Argentina.

Chile
 Estación Victoria (Chile), estación de la Línea Troncal Sur en Victoria (Chile);

España
 Estación de Victoria Kent, que entrega servicios a dos líneas del Cercanías Málaga, ubicado en el municipio del mismo nombre.

Reino Unido
 Estación de Victoria, ubicada en Londres;
Estación de Mánchester Victoria, ubicada en Mánchester.

Música
 Estación Victoria (banda), grupo español de música pop.